Die Dubai Duty Free Tennis Championships 2015 waren ein Tennisturnier, welches vom 23. bis 28. Februar 2015 in Dubai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2015 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Buenos Aires die Argentina Open sowie in Acapulco das Abierto Mexicano Telcel gespielt. Letzteres zählte genau wie die Dubai Duty Free Tennis Championships zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Argentina Open zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten. In der Woche davor fand das gleichnamige Turnier der WTA Tour 2015 statt.

Titelverteidiger im Einzel war Roger Federer, im Doppel die Paarung Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dubai Duty Free Tennis Championships 2015 fand am 21. und 22. Februar 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kam im Einzel noch ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Dubai Duty Free Tennis Championships 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage

ATP World Tour 2015
Tennisturnier in Dubai